Lia — японская певица-автор песен. Lia участвовала в Háppy hardcore пении, произвела три таких альбома с этим стилем пения. Она известна как исполнитель opening’а и ending’а в двух визуальных новелл: Air и Tomoyo After: It's a Wonderful Life. Lia также исполнила песню для MMORPG RF онлайн названную «The Force of Love». Lia свободно говорит на английском языке. 1 июля 2009 Lia объявила на её блоге, что она вышла замуж и забеременела. 31 января 2010, Lia родила ребёнка.

Дискография

Синглы 
 «Natsukage / Nostalgia» (декабрь 24, 2001)
 «Shift: Sedai no Mukō» (декабрь 29, 2001)
 «I’m Feeling» (Июль 1, 2003) — аналоговый сингл
 «Birthday Song,Requiem» (июнь 25, 2004)
 «Spica/Hanabi/Moon» (июнь 25, 2004)
 «Kimi no Yoin: Tōi no Sora no Shita de» (март 24, 2005)
 «Tori no Uta / Farewell Song» (май 23, 2006) — аналоговый сингл
 Opening и ending Air (аниме)
 «Pride: Try to Fight!» (июнь 21, 2006)
 Песня была использована как ending Bakkyuu HIT! Crash B-Daman
 «Over the Future» (ноябрь 22, 2006)
 «Over the Future» была использована как ending Bakkyuu HIT! Crash B-Daman
 «Doll / Human» (январь 30, 2008) — сингл с Aoi Tada #54 on Oricon
 «Doll» и «Human» были использованы как ending’и Gunslinger Girl -Il Teatrino-
 «Toki o Kizamu Uta / Torch» (ноябрь 14, 2008) #13 on Oricon
 Opening/ending Clannad After Story
 «My Soul, Your Beats!/Brave Song» (май 26, 2010) — сингл с Aoi Tada #3 on Oricon
 «My Soul, Your Beats!», была использована как opening Angel Beats!
 «Ashita Tenki ni Naare» (июль 21, 2010)
 была использована как первый ending для Daimajin Kanon и «Aruite Kaerou» как второй ending.
"Kizunairo" (October 27, 2010) #6 on Oricon
 была использована как opening Fortune Arterial 
 "Justitia"
 была использована как opening Wizard Barristers
 "Daze / Days" (June 18, 2014)
 была использована как opening Mekakucity Actors
 "Heartily Song" (April 1, 2015)
 была использована как opening визуальной новеллы Angel Beats! -1st beat-
 "Bravely You / Yakeochinai Tsubasa" (August 26, 2015) - сингл с Aoi Tada #4 on Oricon
 была использована как opening Charlotte

Альбомы

Оригинальные альбомы 
 Prismatic, выпущенный в июне 25, 2004
 Colors of life, выпущенный в мае 25, 2005
 Gift, выпущенный в декабре 29, 2005
 Dearly, выпущенный в ноябре 1, 2006
 Collection Album Vol.1 [Diamond Days], выпущенный в сентябре 19, 2007
 Collection Album Vol.2 [Crystal Voice], выпущенный в октябре 17, 2007
 New Moon, выпущенный в сентябре 2, 2008
Key+Lia Best 2001-2010, выпущенный в июне 24, 2011

Háppy hardcore альбомы 
 enigmatic LIA, выпущенный в сентябре 22, 2005
 enigmatic LIA 2, выпущенный в Феврале 16, 2007
 Collection Album [Spectrum Rays], выпущенный в октябре 17, 2007
 enigmatic LIA 3, выпущенный в апреле 1, 2009
enigmatic LIA 4 -Anthemical Keyworlds- & -Anthemnia L's core-, выпущена в июне 22, 2011

Другие песни 
 «Akai Yakusoku» (Fortune Arterial opening theme)
 «Aozora» (Air)
 «All Around» / «Sky High» (Initial D|Initial D 4th Stage)
 «Ana» (Clannad)
 «Yakusoku» (Clannad (аниме)|Clannad фильм)
 «Light colors» (opening Tomoyo After: It’s a Wonderful Life)
 «Life is like a Melody» (ending Tomoyo After)
 «The Force of Love» (MMORPG RF Online)
 «Girls Can Rock» / «Feel Like A Girl» (School Rumble: Second Term)
 «Horizon» (Beatmania IIDX 11: IIDX RED,)
 «Ashita ni Mukatte Get Dream!» (ending Bakkyuu HIT! Crash B-Daman)
 «Saya’s Song» (Little Busters!|Little Busters! Ecstasy)
 «Tazunebito» (Hoshiuta opening theme)
 «Hoshikuzu no Kizuna» (Hoshiuta: Starlight Serenade opening)
 «Mado Kara Mieru» (Calling All Dawns)
"Asu ni Mukatte, Get Dream!" (первый ending Crash B-Daman)
"I scream Chocolatl" (Team Nekokan feat. Lia, четвёртый ending Kokoro Connect)

Вокалоиды 
27 января 2012 года вышел продукт для программного обеспечения Vocaloid 3 под названием IA. Ее голосовым провайдером является сама Lia.

Ссылки 
 Lia’s personal website  яп.

Певцы и певицы Японии
Музыканты по алфавиту
Артисты, известные под псевдонимами